Авл Корнелий ():
 
 
 Авл Корнелий Пальма Фронтониан — консул 99 и 109 годов
 Авл Корнелий Цельс — римский философ и врач.